Данбэр () — английская фамилия. Известные носители:
 Данбэр, Рой Скотт — американский астроном.
 Данбэр, Эйнсли Томас (род. 1946) — британский барабанщик.

См. также 
 Данбар